Дми́трий Мина́ев:
 Минаев, Дмитрий Александрович (род. 1967) — советский и российский баскетболист.
 Минаев, Дмитрий Дмитриевич (1835—1889) — русский поэт-сатирик и переводчик, журналист, критик.
 Минаев, Дмитрий Иванович (1807—1876) — русский поэт, переводчик, фольклорист, отец Д. Д. Минаева.